Der Hougang United Football Club ist ein singapurischer Fußballverein, der aktuell in der S. League spielt. 2006 ging aus einer Fusion der Vereine Paya Lebar Punggol Football Club und Sengkang Marine Football Club der Sengkang Punggol Football Club hervor, zur Saison 2011 wurde er in seinen heutigen Namen umbenannt.

Vereinsgeschichte 
Marine Castle war einer der Vorgängervereine von Sengkang Punggol und wurde 1981 gegründet von Bewohnern des Stadtteils Marine Parade. Alle Gründer des Vereins waren Fans von Newcastle United, weshalb man sich entschloss, den Verein Marine Castle United zu nennen.

Erfolge des Vereins im Seniorenbereich waren bis 1995 kaum vorhanden. Dennoch bewarb man sich 1995 für einen der 8 Plätze in der neuen S.League. Der Antrag wurde jedoch von der FAS abgelehnt. Nach Erfolgen im FA Cup 1995 und dem Gewinn der inoffiziellen National Football League 1996 bewarb sich der Verein erneut um einen Platz in der S.League. Diesmal wurde dem Antrag gefolgt und Marine Castle wurde neben Gombak United neues Mitglied der S.League. 2002 änderte der Verein seinen Namen in Sengkang Marine Football Club. Das Sengkang im Namen wurde hinzugefügt, um mehr Fans aus dem benachbarten Stadtteil anzuziehen. Mit Platz 8 gelang im Jahr 2002 die bisher höchste Platzierung in der Liga. Das Resultat aus dem Vorjahr konnte 2003 wiederholt werden. Dennoch musste der Verein zu Ende der Saison aus finanziellen Gründen aus der S.League ausscheiden.

Paya Lebar Punggol FC trat 2005 der S.League bei und beendete seine erste Saison auf Platz 10. Im darauf folgenden Jahr taten sich Paya Lebar Punggol und Marine Castle zusammen und fusionierten letztendlich zum heutigen Verein Sengkang Punggol Football Club. Seit der Fusion belegte der Verein jeweils den 11. Platz zu Saisonende.

Erfolge 
 Singapore Cupsieger: 2022

Stadion 
Seine Heimspiele trägt der Verein im Jalan Besar Stadium in Kallang aus. Die Sportstätte hat ein Fassungsvermögen von 6000 Zuschauern. Eigentümer sowie Betreiber ist das Singapore Sports Council.

Koordinaten:

Spieler 
Stand: 1. Juli 2021

Saisonplatzierung

Trainer seit 2009

Erläuterungen / Einzelnachweise

Weblinks 
 
 
 
 Hougang United in der Datenbank von globalsportsarchive.com
 Hougang United bei Football Association of Singapore

Singapurischer Fußballverein
Gegründet 2006